Sayama steht für:

 Sayama, eine Stadt in der Präfektur Saitama
 Sayama, eine umbenannte Stadt in der Präfektur Ōsaka, siehe Ōsakasayama
 Sayama (Han), ein Lehen
 (4461) Sayama, ein Hauptgürtelasteroid

Sayama ist der Familienname folgender Personen:

 Masahiro Sayama (1953–2018), japanischer Jazzmusiker und Filmkomponist